

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

910-е пне.